El término Chiautla es un topónimo náhuatl que puede referirse a:

 Municipio de Chiautla (estado de México), municipio del estado de México;
 Chiautla (estado de México), localidad cabecera del municipio homónimo en el estado de México;
 Municipio de Chiautla (Puebla), municipio del estado de Puebla;
 Chiautla de Tapia, localidad del estado de Puebla.